Drużbice (plaats), plaats in Polen
 Drużbice (gemeente), gemeente in Polen